Aristides Protopapadakis (1903–1966), griechischer Koordinationsminister
 Petros Protopapadakis (1860–1922), griechischer Ministerpräsident